Флего́нт ( — «горящий») — мужское имя греческого происхождения.

 Флегонт (апостол от 70);
 Флегонт из Тралл — греческий писатель II века.